Peucedanum lefeburioides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Adolf Engler, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Peucedanum lefeburioides ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
lefeburioides